Циклогексадиен:
 1,3-циклогексадиен, 
 1,4-циклогексадиен,